Amphoe Bang Pla Ma (Thai , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im südöstlichen Teil der Provinz Suphan Buri. Die Provinz Suphan Buri liegt im Westen der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Amphoe sind im Uhrzeigersinn von Osten aus: die Amphoe Phak Hai und Bang Sai der Provinz Ayutthaya sowie die Amphoe Song Phi Nong, U Thong und Mueang Suphan Buri der Provinz Suphan Buri.

Die Haupt Wasser-Ressource von Bang Pla Ma ist der Mae Nam Tha Chin (Tha-Chin-Fluss), auch Mae Nam Suphan (Suphan-Fluss) genannt.

Geschichte 
Der Landkreis wurde 1897 vom damaligen Gouverneur Phra Samut Khana Nurak () eingerichtet.

Der Name Pla Ma () ist der thailändische Name des Boesemania microlepis, der hier häufig vorkommt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Pla Ma ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 127 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt sieben Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ban Laem Phatthana (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ban Laem.
 Khok Khram (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khok Khram.
 Bang Pla Ma (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Pla Ma.
 Ban Laem (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ban Laem.
 Phai Kong Din (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phai Kong Din.
 Ton Kram (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khok Khram.
 Takha (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Takha.

Außerdem gibt es elf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Pla Ma (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Pla Ma.
 Bang Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Yai.
 Kritsana (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kritsana.
 Sali (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sali.
 Phai Kong Din (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phai Kong Din.
 Ongkharak (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ongkharak.
 Chorakhe Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chorakhe Yai.
 Makham Lom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Makham Lom.
 Wang Nam Yen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Nam Yen.
 Wat Bot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Bot.
 Wat Dao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Dao.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Bang Pla Ma von amphoe.com (auf Thai)

Bang Pla Ma